Шоо:

 Шоо — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Шоо, Режё (1903—1980) — венгерский ботаник.